Бунт (от  — соединение, союз, связка) — многозначное слово:

 Бунт — массовое несогласие с существующим порядка правления, выражающееся в физической и, как правило, кровавой форме.
 «Бунт» — польская литературная группа начала XX века, объединявшая экспрессионистов.
 Бунт — связка, кипа, куча товара. Товар намотанный на катушку (шпулю, бобину), обычно проволока или верёвка.
 Бунт, в старину — единица счёта однородных предметов: шкур, мехов, кожи и тому подобное, особенно пеньки и оконного стекла.

Фамилия 
 Бунт, Олег Евгеньевич (род. 1948) — советский и украинский тренер по биатлону.

См. также 
 Хлебный бунт, на железнодорожных станциях, пристанях и прочем — мешки с хлебом, мукой или крупой, прикрытые от непогоды брезентами или рогожами.
 Полевой бунт (овощной бунт) или омет — куча корнеплодов и клубнеплодов, покрытая землей или соломой и тому подобным для сохранения.
 Восстание

Примечания